Cette page contient les pages d'homonymie de Patsy et The Patsy.

Patsy est le diminutif du prénom Patricia, parfois également de Patrick, il est porté par:

 Patsy, une chanteuse française ;
 Patsy, un astéroïde, nommé d'après Patricia « Patsy » Edson, l'épouse de Clyde William Tombaugh, découvreur de la planète naine Pluton ;
 Patsy, une ville de l'union des Comores.

The Patsy est le titre de plusieurs œuvres :
 Une gamine charmante (The Patsy), de King Vidor (1928) ;
 Jerry souffre-douleur (The Patsy), de Jerry Lewis (1964).